Черна-Могила () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Айтос. Находится примерно в 13 км к северо-востоку от центра города Айтос и примерно в 28 км к северу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 335 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области